Булат Мукишевич Абилов (; ) — политический деятель, бизнесмен и меценат Казахстана.

Занялся бизнесом в 1989-м году.

В 1991 году создал компанию «Бутя».

С 1994 по 1996 гг. был внештатным советником Президента РК.

В 1997 году возглавил футбольный клуб «Кайрат».

В 1998 году вместе с Союзом писателей Казахстана учредил международную премию «Алаш». 

С 1999 года — председатель Клуба меценатов Казахстана. Клуб учредил независимую общенациональную премию «Тарлан» в областях: литература, музыка, театр, изобразительное искусство, кинематограф, наука и просвещение.

2000-2001 гг. — Депутат Мажилиса Парламента РК, член комитета по экономической реформе и региональному развитию. Депутат Мажилиса Парламента 2 созыва.

В 2001 году вошел в политсовет общественного объединения «Демократический выбор Казахстана».

В 2002 году получил премию «Алтын жулдыз» в номинации «Лучшее ток-шоу» как ведущий программы «Собственное мнение».

С 2004 по 2010 год 4 раза привлекался к уголовной ответственности по политическим мотивам.

В 2010 году получил ежегодную национальную премию «Алтын Журек» в сфере благотворительности в номинации «Благотворитель года».

В 2013 принял решение уйти из политики, чтобы заняться бизнесом и реализацией творческих проектов.

В 2022 объявил о возвращении в политику и создании партии «BIZDIN TANDAU».

Биография 
Родился 15 сентября 1957 года в городе Караганда.

 1979 — окончил Карагандинский политехнический институт, специальность — горный инженер
 1979—1985 — работал горнорабочим и горным мастером шахты имени Костенко, ПО «Карагандауголь»
 1986—1988 — ведущий специалист угольной промышленности «Госгортехнадзора» КазССР
 1989 — ведущий специалист ПО «Тенгизнефтегазстрой»
 1989—1990 — начальник отдела ВЭА «Арай»
 С 1990 года активно участвовал в деятельности движения «Невада-Семей», участвовал в организации «Марша Мира»
 1990—1991 — зам. директора МП «Рахат» и директор республиканской денежно-вещевой лотереи «В защиту культуры и духовности народа»
 1991—2000 — генеральный директор фирмы «Бутя»
 1993 — создал компанию «Бутя Капитал»
 1994—1996 — внештатный советник Президента Республики Казахстан
 1997—2000 — президент футбольного клуба «Кайрат»
 1998 — учредил международную премию по литературе «Алаш»
 1998—1999 — член правления фонда «Сорос-Казахстан»
 С декабря 1999 — президент «Клуба меценатов Казахстана», в который также вошли бизнесмены Раимбек Баталов, Еркин Калиев, Маргулан Сейсембаев, Нурлан Смагулов, Нуржан Субханбердин, Кайрат Сатылганов
 В марте 2000 — получил депутатский мандат
 С сентября 2001 — член Совета предпринимателей при Президенте РК
 С ноября 2001 — член политсовета общественного объединения «Демократический выбор Казахстана»
 В декабре 2001 исключен из состава депутатского корпуса в связи с вступлением в движение «Демократический выбор Казахстана»
 С марта 2002 — сопредседатель Демократической партии Казахстана «АК ЖОЛ» (Светлый путь)
 С ноября 2003 — сопредседатель-председатель Президиума Демократической партии Казахстана «АК ЖОЛ»
 2002 — автор и ведущий программы «Собственное мнение» на ТРК «31-й канал»
 В июле 2004 был приговорён к 1,5 годам лишения свободы условно за заявление о том, что кандидаты в депутаты дают взятки в размере 200 тысяч долларов за получение места в Парламенте. Лишился права участвовать в парламентских выборах.
 С 2005 — сопредседатель партии «Настоящий АК ЖОЛ».
 В феврале 2006 за организацию несанкционированного митинга в память об убитом соратнике и друге Алтынбеке Сарсенбаеве был осуждён на 15 суток, объявил голодовку
 В июле 2006 осужден на два с половиной года лишения свободы условно за оскорбление и удар подполковника полиции по голове
 Летом 2007 незаконно привлечён к уголовной ответственности по делу «Бутя Капитал». Уголовное дело до сих пор не закрыто
 С марта 2008 года — председатель оппозиционной партии Демократическая партия Казахстана «Азат» (Свобода)
 2010 — привлекался к уголовной ответственности за укрывательство двух граждан Казахстана, которые вынуждены были мигрировать из-за незаконных преследований в Украину
 Оппозиционный политик, который 4 раза был привлечён к уголовной ответственности по надуманным обвинениям, и ни разу не был допущен до парламентских и президентских выборов
 В связи с событиями в Жанаозене в декабре 2011 года за организацию несанкционированных митингов 2 раза привлекался к административной ответственности (15 суток ареста), объявлял голодовку
 В сентябре 2013 года заявил, что уходит на несколько лет от политической деятельности по семейным обстоятельствам, решил заняться бизнесом, творческими планами
 В настоящее время занимается бизнес-проектами. Вместе с Оразом Жандосовым и зарубежными партнерами построил 3 солнечных и 3 ветряных станции общей мощностью около 400 мегаватт
 2022 — после январской трагедии пригласил казахстанцев прийти на площадь 13 февраля почтить память погибших сограждан
 Март 2022 — объявил о возвращении в политику
 Май 2022 — вместе с соратниками и друзьями объявил о создании партии «BIZDIN TANDAU»
 Июнь 2022 — вместе с Евгением Жовтисом, Сергеем Дувановым, Асылбеком Абдуловым и Оразалы Ержановым объявил о создании общественного фонда «ELGE QAITARU» по возврату украденных природных ресурсов и финансовых средств казахстанцам

Семья 
Супруга — Абилова (Кузембаева) Айгуль Газизовна (1959-2016), четверо детей: дочери Сабина (1986), Жамиля (1987), Камиля (1989) и сын Динмухамед (1994)

Ссылки 
 Уходящее время Болата Абилова
 «Назарбаев вначале поддерживал». Как ликвидировали движение ДВК
 Булат Абилов: Операции «преемник» не будет
 С чего начинал строить свою бизнес-империю Булат Абилов
 Будь, Бутя!
 Бутя ушёл в кино
 «Нельзя считать себя счастливым, когда другим нужна поддержка». Булат Абилов и Ораз Жандосов подарили 30 квартир капшагайцам
 Булат Абилов возвращается в крупный бизнес
 Абилов предложил переименовать Казахстан и Нур-Султан
 Булата Абилова привлекают к ответственности за организацию митинга в память о жертвах января
 Кто такой Булат Абилов и чем он известен

Примечания 

Государственные деятели Казахстана
Председатели партий Казахстана
Финансисты Казахстана
Меценаты Казахстана
Члены КПСС
Выпускники Карагандинского технического университета
Члены Демократической партии Казахстана «Ак жол»
Депутаты Мажилиса Парламента Казахстана II созыва